Munnar kan syfta på följande platser:

Indien 

 Munnar (ort i Indien), Kerala, Idukki, 
 Manor (ort i Indien), Maharashtra, Thane, 

Robotskapade Indienförgreningar